Les Rats du désert peut se référer à :

 Les Rats du désert (Desert Rats), le surnom de la  blindée britannique, pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Les Rats du désert, un film américain sorti en 1953 et relatant les faits d'armes de la  blindée britannique ;
 Les Rats du désert, une série télévisée américaine basée elle aussi sur les faits d'armes de la  blindée britannique ;

Voir aussi